Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2003 je potekalo od 8. do 18. aprila v Jaroslavlju, Rusija. Prvenstvo je osvojila Kanada, ki je v finalu odpravila Slovaško 3-0. Rusija je v boju za tretje mesto premagala ZDA 6-3.

Tekme so igrali v dvorani Arena 2000 ter v dvorani Avtodizel Arena v Jaroslavlju.

Skupinski del

Skupina A

Skupina B

Skupina za obstanek

Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
13. april 2003:  13-2 
14. april 2003:  8-6

Končnica

Drevo končnice

Končna lestvica

 in  sta izpadli v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2004.

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika prvenstva

2003 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve v Rusiji